Příjmení Alijev nosí více významných osobností:

 Alibek Alijev (* 1996) – švédský fotbalový útočník a mládežnický reprezentant ruského původu
 Fuad Alijev (1983) (* 1983) – ázerbájdžánský zápasník – klasik. 
 Hadži Alijev (* 1991) – ázerbájdžánský zápasník – volnostylař
 Hejdar Alijev (1923–2003) – ázerbájdžánský politik a prezident v letech 1993 až 2003
 Ilham Alijev (* 1961) – ázerbájdžánský politik a prezident od roku 2003, syn Hejdara Alijeva

Ázerbájdžánská příjmení